Кунама, или кунамский (Baada, Baaden, Baaza, Baazayn, Baazen, Bada, Baden, Baza, Bazen, Cunama, Diila) — изолированный язык, который позже был включён в нило-сахарскую языковую семью. На этом языке разговаривает народ кунама на востоке Эритреи (реки Гаш и Сетит; Суданская граница; река Барка, южнее города Баренту; около реки Марда, к северу, северо-востоку и востоку от города Баренту; около реки Аймара, западнее Баренту; около реки Лаки-Кутура, южнее Аймара; западнее реки Барка; река Тика, южнее Лаки-Тукура). В письме c конца XIX века используется латиница.

У языка есть несколько диалектов: аймаса, барка, битама, илит, марда, сокодаса, таказза-сетиит, тиграй, тика. Диалекты битама и илит почти непонятны для носителей других диалектов кунама, а диалект барка является крупнейшим, и его понимают все другие носители кунама.

Письменность 
Алфавит: A a, B b, C c, D d, E e, F f, G g, H h, I i, J j, K k, L l, Ly ly, M m, N n, Ñ ñ, Ny ny, O o, R r, S s, Š š, T t, U u, W w, Y y. В заимствованиях также используются буквы P p, Q q, V v, X x, Z z. Тона обозначаются диакритическими знаками (Ă ă, Á á, Â â, Ĕ ĕ, É é, Ê ê, Ĭ ĭ, Í í, Î î, Ŏ ŏ, Ó ó, Ô ô, Ŭ ŭ, Ú ú, Û û).

Праязык 
Пракунама:

Примечания

Ссылки 
 Кунама на Ethnologue

Языки Эфиопии
Языки Эритреи
Нило-сахарские языки